Ольмето (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика. Административный центр кантона Ольмето. Округ коммуны — Сартен.

Код INSEE коммуны — 2A189.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1216 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 735 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 466 были экономически активными, 269 — неактивными (показатель активности — 63,4 %, в 1999 году было 57,2 %). Из 466 активных работали 391 человек (235 мужчин и 156 женщин), безработных было 75 (34 мужчины и 41 женщина). Среди 269 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 155 были неактивными по другим причинам.

В 2008 году в коммуне насчитывалось 546 домохозяйств, в которых проживали 1216 человек, медиана доходов составляла 17 103 евро на одного человека.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Южная Корсика
Бальнеологические курорты во Франции